Museo della Slesia a Opava, Repubblica Ceca
 Museo della Slesia a Katowice, Polonia